Termenul convergență  se poate referi la:
convergența matematică:
 șir convergent, un șir infinit de elemente care se apropie oricât de mult de un anumit element
 serie convergentă 
 criterii de convergență pentru serii de numere
 convergență punctuală
 convergență uniformă
convergența fasciculelor optice:
 lentilă convergentă, lentilă ce transformă un fascicul luminos paralel într-unul convergent